Барон Его́р Его́рович Вра́нгель (; 21 апреля 1827, Царское Село — 22 января 1875, Петербург) — российский государственный деятель, тайный советник, сенатор.

Биография 
Сын Егора Васильевича Врангеля и Прасковьи Яковкиной (1794—1858), дочери Ильи Фёдоровича Яковкина.

Окончив курс в Императорском училище правоведения, 30 мая 1846 года он вступил в службу; служил в Сенате и Министерстве юстиции, где был сначала вице-директором, а потом директором департамента (после 1860 г.), в каковой должности оставался и после назначения его в сенаторы в 1867 году.

С 6 ноября 1859 года — действительный статский советник, затем — тайный советник. Участвовал в трудах особой комиссии по судебной реформе, состоял делопроизводителем в следственной комиссии по делу о покушении Д. В. Каракозова на Александра II, принимал особое участие в кодификации распоряжений, касающихся судебной реформы, а затем и в совещаниях после введения её в Царстве Польском.

Награды 

 орден Св. Анны 2-й ст. (1854)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1856)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1862)

Семья 
Был женат с 11 сентября 1855 года на Наталье Николаевне Евреиновой (1837—1916), дочери статского советника. У них родились дети:
 Георгий (23.8.1856—?)
 Наталья (27.10.1857—189.)
 Василий (13.6.1862—25.2.1901)
 Пётр (29.6.1874—?)

Источники 
 
 Бар. Врангель, Егор Егорович // Список гражданским чинам первых IV классов: На 1860: [Состояние чинов по 1 июля]
 Бар. Врангель Егор Егорович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е июля 1864 г.
  
 

Сенаторы Российской империи
Юристы Российской империи
Юристы XIX века
Выпускники Императорского училища правоведения
Егор Егорович
Тайные советники